Roraima, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 Rolls-Royce
 Factor Rhesus
 Rádio Renascença, rádio Católica de Portugal
 Round-robin (algoritmo), algoritmo
 Romanização revisada da língua coreana
 Ridge Racer - série de jogos eletrônicos
 Motor traseiro, tração traseira - em inglês, rear-engine, rear-wheel-drive, sigla RR

Desambiguações de siglas